Jake Allen (ur. 1990) – kanadyjski hokeista
 Jake Allen (ur. 1995) – australijski żużlowiec